Biografia: Sant Marçal o Marcial de Llemotges, bisbe de Llemotges
 Toponímia:
 Sant Marçal (Castellet i la Gornal), nucli del municipi de Castellet i la Gornal
 Sant Marçal (Rosselló), municipi del Rosselló
 Sant Marçal de Relat, antiga parròquia rural al nord del municipi d'Avinyó (Bages)
 Turó de Sant Marçal, muntanya entre els municipis de Viladrau (Osona) i de Montseny (Vallès Occidental)
 Edificis:
 Sant Marçal de Montseny, ermita romànica entre el municipi de Montseny (Vallès Oriental) i Arbúcies (la Selva)
 Castell de Sant Marçal, castell de Cerdanyola del Vallès
 Sant Marçal (Santa Coloma de Farners), ermita del municipi de Santa Coloma de Farners
 Convent de Sant Marçal, convent dels servites al municipi de Marçà (Priorat)
 Sant Marçal de Terrassola